Njirić ist der Familienname folgender Personen:

 Petrunjela Njirić (* 1985), kroatische Fußballspielerin
 Silvia Njirić (* 1993), kroatische Tennisspielerin